Idee bzw. Idée steht für:
 Idee, Bedeutungsspektrum an Gedanken und Leitbildern
 Leitidee, eine Zielvorgabe
 Idée Inc., kanadisches Software-Unternehmen

Idée ist der Familienname folgender Personen:
 Émile Idée (* 1920), französischer Radrennfahrer

IDEE steht als Abkürzung für:
 Initiative Demokratie Entwickeln, siehe Mehr Demokratie

Abkürzung